Паула́вичюс () — литовская фамилия.

Известные носители: